Витин — русская фамилия.

Известные носители:
 Витин, Владимир Карпович (1915—1942) — Герой Советского Союза
 Витин, Олег Игоревич (1939—2003) — Герой Социалистического Труда.